Miejscowości w USA:
 Siloam Springs – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
Gminy w USA:
 Siloam Springs (ang. Siloam Springs Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howell